Tansen bezeichnet

 Tansen (Musiker) (1506–1589), einen indischen Musiker
 Tansen (Nepal), eine Stadt in Nepal
 Tansen (Merkurkrater), einen Krater auf dem Planeten Merkur
 Tansen (1943), einen Film von Jayant Desai
 Tansen (1958), einen Film von Niren Lahiri